Rajtschew () ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Iwanow Rajtschew (1922–2003), bulgarischer Komponist
 Walentin Rajtschew (* 1958), bulgarischer Ringer
 Alexander Raytchev (Aleksandar Aleksandrow Rajtschew; * 1975), bulgarischer Pianist und Komponist